Le  championnat d'Afrique des clubs de volley-ball féminin s'est déroulée du 30 mars au  à Nairobi au Kenya.

Compétition

Club en compétition

Premier tour

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Poule D 

|valign="top" |

|}
|}

Phase finale

Places 13 et 16

Places 9 et 12

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Classement final

Récompenses 
 MVP :  Sherihan Abdel Kader (Al-Ahly)
 Meilleure marqueuse :  Dorcas Ndasaba (APR)
 Meilleure contreuse :  Suzan Atemba (APR)
 Meilleure serveuse :  Mona Adly (Al-Ahly)
 Meilleure passeuse :  Fridah Efumbi (KCB)
 Meilleure défenseur :  Milred Odwako (KCB)
 Meilleure réceptionneuse :  Iman Tharwat (Al-Ahly)

Notes et références

Liens externes 
  Résultats de la première journée
  Résultats de la deuxième journée
  Résultats de la troisième journée
  Résultats des quarts de finale journée
  Résultats des demi-finales
  Résultats des finales
  Article sur la compétition sur le site de la FIVB

2009
Volley-ball clubs féminin
Volley-ball clubs féminin 2009
Afrique clubs féminin 2009
Afrique féminin
2009 au Kenya
Sport en mars 2009
Sport en avril 2009